В связи с неоднозначностью перевода латинских названий растений, под названием Хвойные могут пониматься следующие таксоны:
 Хвойные () — отдел растений.
 Хвойные, или пинопсиды () — единственный класс растений в отделе Pinophyta.
 Сосновые, или хвойные () — порядок растений в классе Pinopsida.

См. также 

 Хвойный лес
 Хвойные породы
 Хвойный
 Хвойная
 Хвойное